Акціонізм вживають на позначення:

 Акціонізм — вид поведінки, що являє собою енергійну схильність до необдуманих або безцільних занять.
 Акціонізм — форма сучасного мистецтва, що зародилася у 1960-ті роки у Західній Європі.
 Акція у політиці визначається спробою привернути якнайшвидше увагу до певного явища, речі.
 Термін, який Теодор Адорно вживає на позначення лівого крила антиінтелектуалів.
 Віденський акціонізм — художній рух, що проіснував у Відні, Австрія.
 Надмірний акцент на соціальних діях, активності чи постійних змінах замість стабільності та сталості.

Інше 
 Акція (значення)